

Niemcy 
 Schlegel – dzielnica Münchberga
 Schlegel – dzielnica Żytawy
 Schlegel – część gminy (Ortsteil) Rosenthal am Rennsteig w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Osoby 
 August Wilhelm Schlegel – niemiecki pisarz
 Friedrich Schlegel – niemiecki poeta
 Hans Schlegel – niemiecki fizyk
 Hermann Schlegel – niemiecki ornitolog
 Karl Schlegel – niemiecki as lotnictwa
 Nina Schlegel – austriacka snowboardzistka

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Słupiec

Inne 
 (12659) Schlegel – planetoida

Zobacz też 
 Schlegl
 Slegel